Ruppertsgrün ist der Name folgender Orte:
 Ruppertsgrün (Fraureuth), ein Ortsteil der Gemeinde Fraureuth im Landkreis Zwickau, Sachsen 
 Ruppertsgrün (Pöhl), ein Ortsteil der Gemeinde Pöhl im Vogtlandkreis, Sachsen
 Ruppertsgrün (Weißenstadt), ein Ortsteil der Stadt Weißenstadt im Landkreis Wunsiedel, Bayern